Gymnosciadium pusillum är en flockblommig växtart som beskrevs av Rodolfo Emilio Giuseppe Pichi Sermolli. Gymnosciadium pusillum ingår i släktet Gymnosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pusillum